Халабджа (, ) — город в Ираке, в мухафазе Халабджа. Расположен в 240 км к северо-востоку от Багдада и в 15 км от границы с Ираном, на высоте 741 м над уровнем моря. Население составляет около 80 000 человек. Жители Халабджи традиционно отличаются наибольшей религиозностью среди курдов Ирака.

История 
Город получил известность из-за газовой атаки в 1988 году во время Ирано-иракской войны.

С марта 2014 года центр мухафазы Халабджа.

Примечания 

Халабджа (мухафаза)
Города Ирака